The Open Door steht für:
 The Open Door (Evanescence-Album), Album der Alternative-Rock-Band Evanescence (2006)
 The Open Door (McPhee-Duval-Album), Album der Jazzmusiker Joe McPhee und Dominic Duval (2007)

Siehe auch:
 Open the Door